Chardin ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Nikolajewitsch Chardin (1842–1910), russischer Schachmeister und Jurist
 Gabriel Gervais Chardin (1814–1907), französischer Maler
 Germain Chardin (* 1983), französischer Ruderer
 Jean Chardin (1643–1713), französischer Forschungsreisender 
 Jean Siméon Chardin (1699–1779), französischer Maler
 Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955), französischer Jesuit, Philosoph, Anthropologe, Geologe und Paläontologe

Siehe auch

 Schardin